Кальвадос () — департамент Франции, один из департаментов региона Нижняя Нормандия. Административный центр — Кан. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 687 854 человек. По состоянию на 2015 год территория Кальвадоса была разделена на 4 округа (Кан, Байё, Вир и Лизьё), 25 кантонов и 705 коммун. В департаменте 10 городов с населением свыше 10 000 человек. Коммуна Бёврон-ан-Ож была отмечена знаком самой красивой деревни Франции.

В списке приведены коммуны департамента Кальвадос в алфавитном порядке.

Комментарии

Примечания 

Коммуны департамента Кальвадос